Nowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Nowice (Jaworzyna Śląska) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowice (Lipiany) in der Woiwodschaft Westpommern